Gossau – miasto w Szwajcarii, w kantonie Sankt Gallen
 Gossau – miasto w Szwajcarii, w kantonie Zurych